Chris Powell est un footballeur britannique.

Chris Powell peut également désigner :
 Chris Powell, entraîneur sportif, et présentateur de l'émission Relooking extrême, spécial obésité ()
 Darkhawk (de son vrai nom Chris Powell), personnage de comics
 Chris Powell (né en 1943), publicitaire britannique
 Christopher Powell, musicien